Заледеево — название населённых пунктов в России:

 Заледеево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Заледеево — село в Кежемском районе Красноярского края.